Чон Ын Чхэ (, 24 ноября 1986, Пусан) — южнокорейская актриса, модель, певица.

Биография 
В детстве два года жила с родителями в Великобритании. Закончила Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина, специализировалась по дизайну одежды. Начинала как модель, завоевала премию 6-го Азиатского фестиваля моды (2011). В 2010 появилась в научно-фантастическом триллере Кукловод. Но настоящий успех ей принесла заглавная роль в картине Хон Сан Су Хэвон — ничья дочь (2013), за которую она получила ряд премий.

Снялась в нескольких видеоклипах. В 2013 записала мини-альбом сочинённых ею песен в стиле инди-фолк. Живёт в Сеуле.

Фильмография 

Телевизионная деятельность

Ссылки